Martín se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aurelio Martín
 Eliézer Martín
 María P. Martín